Orde de les Carmelites Descalces, orde religiós catòlic femení fundat per Santa Teresa de Jesús
 Orde dels Carmelites Descalços, orde religiós catòlic masculí eixit de l'anterior
 Oxford Classical Dictionary, enciclopèdia de referència en anglès sobre l'antiguitat clàssica
 Trastorn obsessivocompulsiu (del seu nom en anglès Obsessive–Compulsive Disorder), síndrome psiquiàtrica pertanyent al grup dels trastorns d'ansietat